Иван Андреевский:
 Андреевский, Иван Иванович (?—1812) — генерал-лейтенант.
 Андреевский, Иван Ефимович (1831—1891) — русский юрист, педагог, редактор, общественный деятель.
 Андреевский, Иван Михайлович (1894—1976) — российский богослов, литературовед, церковный историк, врач-психиатр.
 Андреевский, Иван Самойлович (1759—1809) — медик, переводчик и педагог Российской империи.
 Андреевский, Иван Степанович (1798—1861) — председатель Херсонской казённой палаты, тайный советник.